Натуральне число 1994
 1994 рік до нашої ери
 1994 рік нашої ери